Диалекты литовского языка — единицы лингвотерриториального членения литовского языка. Традиционно для литовской диалектологии выделяют две большие диалектные группы — жемайтское и аукштайтское наречия, которые делятся на диалекты, а те в свою очередь на говоры. Наиболее известны две классификации литовских диалектов: Антанаса Баранаускаса (в дальнейшем развита Зигмасом Зинкявичюсом) и Казимераса Яунюса (в дальнейшем развита Антанасом Салисом). Эти классификации сильно не отличаются друг от друга. Так как А. Баранаускас был аукштайтом, а К. Яунюс — жемайтом, принято считать, что их описания своих диалектных особенностей точнее.

Классификация Зинкявичюса и Гирдениса 

Согласно классификации Зигмаса Зинкявичюса и Алекса Гирдениса литовские диалекты подразделяются следующим образом:
 жемайтское наречие:
 западножемайтский диалект (Каркле, Клайпеда, Пликяй, Прекуле, Шилуте, Жарде);
 северножемайтский диалект:
 кретингские говоры (Кретинга, Дарбенай, Эндреевас, Гаргждай, Юрденай, Калналис, Куляй, Моседис, Паланга, Плунге, Ретавас, Салантай, Вейвирженай);
 тельшяйские говоры (Тельшяй, Гадунавас, Илакяй, Кликоляй, Луоке, Мажейкяй, Папиле, Пикеляй, Седа, Скуодас, Векшняй, Жемайтская Кальвария);
 южножемайтский диалект:
 расейняйские говоры (Расейняй, Ержвилкас, Кельме, Паграмантис, Скаудвиле, Таураге, Видукле);
 варняйские говоры (Варняй, Какленай, Куршенай, Кведарна, Лаукува, Шаукенай, Шилале, Швекшна, Ужвентис, Жемайтский Науямястис);
 аукштайтское наречие:
 западноаукштайтский диалект:
 каунасские говоры (Каунас, Бирштонас, Даукшяй, Гарлява, Гришкабудис, Езнас, Юрбаркас, Кайшядорис, Калвария, Казлу Руда, Кибартай, Кудиркос-Науместис, Любавас, Лукшяй, Мариямполе, Пренай, Пуня, Шакяй, Велюона, Вилькия, Вилкавишкис);
 аукштайтский говор Клайпедского края (Пагегяй);
 шяуляйские говоры (Шяуляй, Арёгала, Байсогала, Гиркалнис, Йонава, Йонишкис, Калнуяй, Пашушвис, Рудишкяй, Скайстгирис, Шакина, Шаукотас, Шилува, Жагаре);
 восточноаукштайтский диалект:
 аникшчяйские говоры (Аникшчяй, Адомине, Бакнинкай, Лидуокяй, Панемунялис, Сведасай, Жемайткямис);
 купишкисские говоры (Купишкис, Палевене, Панделис, Папилис, Скапишкис, Субачюс);
 паневежские говоры (Паневежис, Биржай, Йонишкелис, Карсакишкис, Каварскас, Крекенава, Линкува, Мяжишкяй, Нямунелё Радвилишкис, Пасвалис, Пашвитинис, Пушалотас, Рагува, Рамигала, Салочяй, Сясикай, Смилгяй, Шедува, Траупис, Вабалнинкас, Вашкай, Видишкяй, Жяймялис);
 ширвинтские говоры (Ширвинтос, Гялвонай, Гядрайчяй, Муснинкай, Укмярге);
 утенские говоры (Утяна, Аланта, Даугайляй, Дябяйкяй, Дусятос, Интурке, Кряунос, Куктишкес, Молетай, Обеляй, Рокишкис, Салакас, Ужпаляй, Зарасай);
 вильнюсские говоры (Вильнюс, Адутишкис, Даугелишкис, Девянишкес, Дисна, Дотяненай, Дукштас, Игналина, Калтаненай, Линкменис, Майшягала, Мялагенай, Нямянчине, Пабраде, Палуше, Римше, Швянчёнеляй, Швянчёнис, Тверячюс);
 южноаукштайтский (или дзукийский) диалект (Алитус, Аукштадварис, Друскининкай, Дусменис, Эйшишкес, Кабяляй, Канява, Ляйпалингис, Марцинконис, Маркине, Мустяйка, Нямунайтис, Паломяне, Рудамина, Рудня, Симнас, Валкининкай, Варена, Вейсеяй, Вевис, Жайслай).

Классификация Казимераса и Салиса 
Классификациялектов литовских согласно работам Яунюса Казимераса и Антанаса Салиса:
 жемайтское наречие (в соответствии с особенностями произношения слова «хлеб» ):
 дóунининки ()
 дýнининки ()
 дóнининки ()
 западноаукштайтское:
 нижний
 велюонский
 южный
 центральноаукштайтское:
 восточноаукштайтское:
 
 
 
 дзукийское наречие
 сувалкийское наречие

См. также 
 Аукштайтия
 Аукштайты (племена)
 Жемайтия
 Жемайты
 Дзукия
 Сувалкия

Примечания 

Диалекты литовского языка
Языки Литвы